* Antonio Spinelli (teatino) († 1706), chierico teatino e confessore di Enrichetta Adelaide di Savoia
 Antonio Spinelli di Scalea (1795-1884), politico, bibliografo, e archivista italiano